Als Notornis werden bezeichnet:

 Ein flugunfähiger Vogel, siehe 
 Eine wissenschaftliche Zeitschrift für Ornithologie, siehe Notornis (Zeitschrift)